HTV-2 может означать:
 Kounotori 2, второй корабль H-II Transfer Vehicle.
 Hypersonic Test Vehicle 2.